Mike Bryan e Lisa Raymond erano i detentori del titolo, ma Bryan ha deciso di non partecipare al torneo. La Raymond ha giocato in coppia con Bruno Soares ed in finale sono stati sconfitti da Daniel Nestor e Kristina Mladenovic per 5–7, 6–2, 8–6.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
 
  Bruno Soares /  Lisa Raymond (finale)
  Horia Tecău /  Sania Mirza (quarti di finale)
  Nenad Zimonjić /  Katarina Srebotnik (semifinali)
  Maks Mirny /  Andrea Hlaváčková (secondo turno)
  Alexander Peya /  Anna-Lena Grönefeld (terzo turno)
  Marcelo Melo /  Liezel Huber (terzo turno)
  Rohan Bopanna /  Jie Zheng (quarti di finale)
  Daniel Nestor /  Kristina Mladenovic (campioni)

  Treat Conrad Huey /  Raquel Kops-Jones (secondo turno) 
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Cara Black (terzo turno) 
  Marcin Matkowski /  Květa Peschke (quarti di finale) 
  František Čermák /  Lucie Hradecká (secondo turno) 
  Scott Lipsky /  Casey Dellacqua (terzo turno) 
  David Marrero /  Kimiko Date (terzo turno) 
  Leander Paes /  Saisai Zheng (secondo turno) 
  Ivan Dodig /  Marina Eraković (secondo turno)

Wildcard 
 
  James Blake /  Donna Vekić (secondo turno)
  Jamie Delgado /  Tara Moore (primo turno)
  Kyle Edmund /  Eugenie Bouchard (primo turno)

  Mark Knowles /  Sabine Lisicki (secondo turno) 
  Dominic Inglot /  Johanna Konta (secondo turno)

Alternate  

  James Cerretani /  Mona Barthel (primo turno)

  Jaroslav Levinský /  Līga Dekmeijere (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013